

Patronyme 
 Jan Vonck (1631-1664), peintre néerlandais
 Jean-François Vonck (1743-1792) est l'un des leaders de la Révolution brabançonne de 1789-1790 en Belgique

Odonyme

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme